CS Ltd. — українська продуктова IT-компанія, заснована у 1997 році. Компанія створює високотехнологічні системи комплексної автоматизації бізнес-процесів та операцій фінансового ринку, управління персоналом і бізнесом, обліку та формування звітності.

Історія
Продуктова і сервісна ІТ-компанія, найбільший постачальник ІТ-рішень, високотехнологічного обладнання та послуг для фінансових компаній в Україні. Компанія створює локальні та міжнародні проекти, сучасні системи з комплексної автоматизації бізнес-процесів та операцій фінансового ринку, управління персоналом та бізнесом, обліку та формування звітності.

Програмні рішення CS використовуються в банках України, Молдови та Узбекистану. 

Серед них: автоматизована банківська система Б2 (далі — АБС Б2) , інтернет-банкінг iFOBS, кредитний комплекс CFRONT, аналітична система CS::BI, корпоративне сховище даних CS::BM та інші. Курс з адміністрування АБС Б2 викладається у вузах України.

Окрім розроблення програмного забезпечення, компанія CS надає послуги з:

 системної інтеграції;
 поставки ПЗ Oracle та надання розширеної технічної підтримки;
 поставки інфраструктурних комплексів від світових вендорів;
 IT-аутсорсингу.

Інформація 

Штат компанії: 450 працівників.

Офіси: Харків, Київ, Львів.

Посилання 
 Офіційний веб-сайт компанії CS Ltd.
 CS Ltd. Харків

Програмне забезпечення
Банківські технології
IT-освіта в Україні
IT-компанія